Banat kan avse:

 Banat – tidigare gränsprovinser i kungariket Ungern
 Banatet – ett historiskt landskap Temesvárbanatet i gränstrakten mellan Rumänien, Serbien och Ungern
 Banat (ort i Indien) – en ort i Uttar Pradesh

Se även
 Ban – en titel, möjligtvis av avariskt ursprung, som användes av flera stater i centrala och sydöstra Europa från 600-talet till 1900-talet
 Banatet Kroatien – en autonom provins inom kungariket Jugoslavien 1939–1943
 Norra Banatet – ett distrikt i Vojvodina i Serbien
 Mellersta Banatet – ett distrikt i Vojvodina i Serbien
 Södra Banatet – ett distrikt i Vojvodina i Serbien
 Banovina